Ninni se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Alessandro Pericle Ninni
 Emilio Ninni